Dos poblaciones japonesas se llaman Kawagoe:

Kawagoe, en la prefectura de Saitama.
Kawagoe, en la prefectura de Mie.